Carlos IX de Francia, cuyo nombre de pila era Carlos Maximiliano de Francia (Saint-Germain-en-Laye, 27 de junio de 1550 - Vincennes, 30 de mayo de 1574), fue rey de Francia de 1560 a 1574.

Fue el cuarto rey de la rama Valois-Angoulema de la rama llamada de Valois de la dinastía capetiana.

Carlos IX era el tercer hijo varón y el quinto de los diez hijos de Enrique II (1519-1559), Rey de Francia (1547-1559), y de Catalina de Médicis (1519-1589). Bajo su reinado, Francia se desgarraba por las guerras de religión, a pesar de todos los esfuerzos realizados por Catalina de Médicis por impedirlo.
Sucedió a su hermano mayor Francisco II, quien murió tras un año y medio de reinado.

Reinado 

Durante los diez años que hubo que esperar para ascender al trono, la regencia fue confiada a su madre Catalina de Médicis, quien gobernó hasta la mayoría de edad del rey. Ella nombró a Antonio de Borbón Teniente General del Reino. Desde el 13 de diciembre de 1560 hasta el 31 de enero de 1561, los Estados Generales reunidos en Orléans procedieron a las elecciones. Carlos IX fue consagrado rey de Francia el 15 de mayo de 1561 en la catedral de Reims.

Los problemas religiosos 

El canciller Michel de l'Hospital aconsejó a la regente liberar a los prisioneros que habían participado en la conjuración de Amboise. En la Conferencia de Poissy, en la que se intenta conciliar a ambas partes, organizada el 9 de septiembre de 1561, la reina madre esperaba encontrar un camino de entendimiento entre católicos (representados por el cardenal de Lorena) y el partido protestante (representado por Théodore de Bèze), pero no se alcanzó ningún acuerdo. Los hugonotes no aceptaban ningún acercamiento con los católicos. Los protestantes, encabezados por Luis de Condé, continúan con su lucha. El 16 de noviembre de 1561, la masacre en Cahors de 30 hugonotes confirmó este fracaso. El 1 de enero de 1562, el edicto de Saint-Germain-en-Laye que prohíbe, en Orleans, las persecuciones dictadas por Enrique II contra la Reforma, permitió a los hugonotes practicar su culto en el campo y en los suburbios.

No obstante, luego de la masacre de Vassy el 1 de marzo de 1562, los hugonotes se alzaron en armas al mando del príncipe de Condé. Tras breves éxitos, fueron derrotados en Dreux por el Duque de Guisa el 19 de diciembre de 1562. Louis de Condé fue hecho prisionero, en tanto que el jefe del ejército católico, Montmorency, fue capturado por los protestantes. El 4 de febrero de 1563, el duque de Guisa comenzó el sitio a Orléans, y falleció el 24 de febrero por tres disparos en la espalda. El 19 de marzo, con el tratado de Amboise se alcanzó una primera paz frágil. El 19 de agosto de 1563, Carlos IX fue declarado mayor de edad, pero la reina madre siguió ejerciendo el poder en su nombre.

Los hugonotes fueron derrotados en Saint-Denis por el condestable de Montmorency (1567), en Jarnac; y en Moncontour por el duque de Anjou. En 1570 se firmó La Paz de Saint-Germain. Catalina de Médici aceptó la readmisión de los protestantes en la administración pública, así como la libertad de culto en privado.

En 1570, Carlos IX se casó con Isabel de Austria (1554-1592), hija de Maximiliano II (1527-1576), Emperador del Sacro Imperio, y de María de Austria (1528-1603), Infanta de España. De esta unión nació una hija que murió muy joven: María Isabel de Francia (1572-1578).

Carlos IX tuvo un hijo bastardo con su amante María Touchet (1549-1638), dama de Belleville, llamado Carlos de Valois-Angulema (1573-1650), conde de Auvergne (1589-1619) y después Duque de Angulema (1619).

El matrimonio de la hermana del rey Margarita, la reina Margot, con un joven Príncipe protestante, el Rey de Navarra (después Enrique IV de Francia), pareció ser el principio de una reconciliación duradera, pero unos días después de celebrado el matrimonio tuvo lugar un atentado contra uno de los líderes del partido de los hugonotes, Gaspar de Coligny. Creyendo que era un levantamiento, y tras escuchar los consejos de su madre, Catalina de Médicis, Carlos IX decidió la eliminación de todos los cabecillas protestantes a excepción hecha de los Príncipes de sangre real: Enrique de Navarra y el Príncipe de Condé. Esta decisión desembocará en un terrible acontecimiento, la Matanza de San Bartolomé (24 de agosto de 1572), que conlleva asimismo a la matanza de los hugonotes en todas las ciudades de Francia. Este hecho repercute desfavorablemente en la reputación del Rey. Durante mucho tiempo Carlos IX fue considerado como un rey fanático que alentaba los asesinatos; los romances y la tradición popular hicieron correr el rumor de que el propio rey había disparado desde las ventanas del Louvre contra los protestantes. Carlos IX concedió la libertad de culto a los hugonotes en las ciudades de La Rochelle, Cognac y Montauban, aunque no en París. Este hecho dio lugar a la cuarta guerra de religión. La paz se firmará nuevamente en Boulogne, en julio de 1573.

La salud física y mental del rey fue siempre delicada y empeoró tras estos dramáticos acontecimientos. Se fomentó una conspiración contra él y contra su madre a fin de poner en el trono a su hermano François d’Alençon, conspiración que fue descubierta por Catalina de Médicis. Estos sucesos acabaron por debilitar mucho más al rey, que buscó refugio en el castillo de Vincennes. Su estado se agrava: la fiebre no remite, le cuesta respirar, las hemorragias no cesan y Carlos IX muere el 30 de mayo de 1574. Para acallar los rumores sobre un posible envenenamiento, Ambroise Paré le hizo la autopsia al día siguiente y certificó que el rey había muerto de una pleuresía que desembocó en una neumonía tuberculosa. 

Durante su reinado fue aprobada una propuesta de Michel de L'Hospital, la ordenanza de Moulins (1566) que regulaba las sucesiones y declaraba el dominio inalienable del rey. Este príncipe, que había recibido lecciones de Jacques Amyot, era culto y le gustaba escribir. Existen unos graciosos versos y un "tratado de la Casa real", publicado por vez primera en 1625 y reeditado por Henri Chevreul en 1858.

Ascendencia

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Francia de la dinastía Valois
Duques de Orleans
Carlos 09
Grandes maestres de la Orden de San Miguel
Delfines de Vienne
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Años 1570 en Francia
Reyes de Francia del siglo XVI
Nacidos en Saint-Germain-en-Laye
Fallecidos en Vincennes